

Sigle 
 Régiment étranger de parachutistes  – reggimento di paracadutisti della Legione straniera francese

Codici 
 REP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Siem Reap-Angkor (Cambogia)

Persone 
 Johnny Rep  – ex calciatore olandese